Даниил Клавдиевич Степанов (, Российская империя, Москва — , Италия, Венеция) — живописец, реставратор, сценограф и медальер, автор первой советской тиражной медали в честь двухлетия Октября.

Биография 
Сын академика Клавдия Петровича Степанова (1854—1910). Брат художника-реставратора Петра Степанова. После 1894 путешествовал по Европе, жил в Париже, учился в Сорбонне, брал уроки у французских медальеров. С 1902 в Риме, женился на Роме Травальино.

В 1902 вернулся с семьей в Россию, в Москву, где помогал отцу в работах по реставрации Кремля. С 1913 стал главным медальером Императорского Монетного двора в Санкт-Петербурге.

К дню 1-й годовщины революции исполнил праздничный декор Чернышева моста, ко второй — исполнил первую советскую тиражную медаль.

В 1919—1924 занимал пост заместителя председателя Отдела по делам музеев в Петрограде. Был арестован ЧК по обвинению в антисоветской деятельности.

Освободившись благодаря ходатайству А. В. Луначарского уехал в Пензу, где преподавал в Художественном училище. В 1920 вошел в Комиссию по сохранению памятников Самарканда, ездил в Туркестан, занимался зарисовоками и фотографией этнографического материала. Совместно с Алексеем Исуповым, Александром Волковым и Александром Николаевым (Усто Мумин) повлиял на становление самобытной художественной школы в Туркестане.

В 1924 стал медальером Петроградского Монетного двора. В 1925 выехал в командировку на монетные дворы в Париж и Рим для ознакомления с новым копировально-гравировальным оборудованием. В Россию не вернулся.

Некоторое время преподавал в Париже, один из учеников — Б. Ф. Шаляпин. В конце 1925 переехал в Рим, учился в Римской академии художеств, специализируясь в реставрации произведений эпохи Ренессанса, занимался реставрацией картин Рафаэля, Тициана, Пьеро делла Франческа и Андреа Мантенья.

В 1926 участвовал в ХV Международной бьеннале в Венеции с картинами, написанными в Туркестане.

В июне 1927 провел персональная выставку зале Палаццо дель Аугустео в Риме (в соседнем зале состоялась персональная выставка А. В. Исупова).

В последние годы жизни выполнял театральные декорации, тесно сотрудничал с Николаем Бенуа.

Литература 
 
 Уфимцев В. Говоря о себе. Москва, 1973. С. 48-54.
 Талалай М. Г. Вдохновительница наших успокоений. Российский некрополь в Венеции. Москва: Старая Басманная, 2013. С. 35.
 Личный состав учреждений монетного ведомства дореволюционной России. Биографические материалы // Монеты Императорской России.
 Бертеле М. Даниил Степанов//Русские в Италии (перевод С. Нистратовой).

Примечания

Ссылки 
 

Реставраторы Италии
Медальеры Российской империи